Jérôme Bignon kan syfta på:

* Jérôme Bignon (1589–1656), fransk jurist och bibliotekarie
 Jérôme Bignon (1627–1697), fransk jurist och bibliotekarie
 Jérôme Bignon (1658–1725), fransk jurist
 Jérôme Bignon de Blanzy (1698–1743), fransk bibliotekarie
 Armand-Jérôme Bignon (1711–1772), fransk bibliotekarie
 Jérôme-Frédéric Bignon (1747–1784), fransk bibliotekarie
 Jérôme Bignon (född 1949), fransk jurist och politiker

Se även 
 Jean-Paul Bignon (1662–1743), fransk kyrkoman och bibliotekarie